Ladd kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas M. Ladd
 Harry Stephen Ladd
 Douglas Ladd

Robotskapade auktorsförkortningar